Da se lahko nanaša na:
 Da, pritrdilnica
 Dalton, enota atomske mase
 Da (veseloigra), s Tonyjem nagrajena gledališka igra Hugha Leonarda
 Da (film), filmska priredba gledališke igre Hugha Leonarda

DA ali D.A.  je krajšava za:

 Air Georgia, letalska oznaka DA
 poštno območje DA
 danščina (ISO 639-1 alfa-2, da)
 Dark Ages (računalniška igra)
 Darmstadt, mesto v Nemčiji
 Demokratska zveza (Južna Afrika), južnoafriška politična stranka
 deviantART, spletna umetniška skupnost
 District attorney (D.A.), okrožni tožilec v Združenih državah Amerike
 Doctor of Arts, stopnja izobrazbe
 dopamin, živčni prenašalec
 Dumbledorjeva armada v knjigi Harry Potter in Feniksov red
 Degtjarjov avionski, sovjetska strojnica
 double action, vrsta sprožilca pri puški